III liga polska w piłce nożnej (2020/2021)/Grupa IV – 5. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 21 drużyn z województw: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. 

Sezon ligowy rozpoczął się 1 sierpnia 2020 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 20 czerwca 2021 roku.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2018/2019 bierze udział drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskali awans na poziom centralny – do II ligi. Po 3 lub po 4 ostatnie drużyny spadły na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. Liczba spadających mogła zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, będą automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty zostaną anulowane. Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również będą automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawane były walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek grozi także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

|

|

Objaśnienia:
 Cracovia II, mistrz IV ligi małopolskiej zachód wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Unią Tarnów, mistrzem IV ligi małopolskiej wschód.

Tabela 

||rowspan=14|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGI:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.
 PZM - miejsca zajmowane przez drużyny po dograniu zaległych meczów, które odbyły się już po ostatniej jesiennej kolejce

Lider kolejka po kolejce 

Objaśnienia:

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).

Objaśnienia:

 PA - Pauza

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Portal Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
 Serwis Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
 Małopolski Związku Piłki Nożnej
 Świętokrzyski Związku Piłki Nożnej

III liga polska w piłce nożnej (2020/2021)